11-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 25 ноября по 4 декабря 1975 года в Асунсьоне (Парагвай) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 25 ноября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:5, 15:1).
 26 ноября: Перу — Уругвай 3:0 (15:5, 15:9, 15:4); Парагвай — Чили 3:1 (13:15, 15:8, 15:5, 15:6).
 27 ноября: Бразилия — Чили 3:0 (15:6, 15:5, 15:7); Перу — Аргентина 3:0 (15:3, 15:6, 15:6).
 28 ноября: Перу — Бразилия 3:0 (15:8, 15:5, 15:9); Уругвай — Парагвай 3:2 (15:12, 10:15, 15:11, 14:16, 15:11).
 30 ноября: Чили — Уругвай 3:1 (15:5, 2:15, 15:11, 15:9); Аргентина — Парагвай 3:0 (15:11, 15:12, 15:4).
 2 декабря: Перу — Парагвай 3:0 (15:2, 15:3, 15:0); Аргентина — Чили 3:1 (10:15, 15:9, 15:11, 15:6).
 3 декабря: Бразилия — Уругвай 3:1 (15:9, 15:4, 7:15, 15:8); Перу — Чили 3:0 (15:0, 15:7, 15:2).
 4 декабря: Аргентина — Уругвай 3:1 (3:15, 15:11, 15:10, 15:8); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:9, 15:8, 15:2).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Дорис, Мерседес Гонсалес, Ирма Кордеро, Ана, Эсперанса Хименес, Луиса де Фуэнтес, Ана Рамирес, … 

 : Денизе, Глаусия, Ана Лусия, Фатима, Элоиза, Соня, Ангелика, Албертина, Нара, Титила, Режина, Ваня. Тренер — Аднилтон Васконселос.

 : Мирта, Марсела, Кристина, Норма, Адриана, Алисия, Эстела, Габриэла, …

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1975 год в волейболе